«Вы́дача багажа́» () — американская комедия 2013 года режиссёра Дэвида Е. Талберта. Премьера в США состоялась 27 сентября 2013 года. Фильм был номинирован на премию «Acapulco Black Film Festival 2014» в категории «Лучший актёрский ансамбль». Также фильм стал последним для актёра Неда Битти который умер 13 июня 2021 года.

Сюжет 
Одинокая стюардесса Монтана Мур вместе с друзьями разрабатывает план по поиску потенциального супруга. В течение месяца она летает по всей стране в надежде восстановить связь с кем-то из бывших бойфрендов.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил крайне негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 14 % положительных рецензий на основе 80 рецензий со средним баллом 3,7 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 34 из 100 на основе 27 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом неблагоприятные отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2013 года
Кинокомедии 2013 года
Кинокомедии США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы Fox Searchlight Pictures
Фильмы на английском языке